Finckelthaus ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Finckelthaus (1614–1648), deutscher Lyriker und Liederdichter des Barock
 Laurentius Finckelthaus (1555–1606), deutscher Dichterjurist und Syndicus der Hansestadt Lübeck
 Sigismund Finckelthaus (1579–1644), Jurist und Rektor der Universität Leipzig